Ultimate Collector's Series (UCS) é um tema dos brinquedos LEGO.

Voltado para o público adulto (AFOLs), os conjuntos caracterizam-se por um elevado número de peças e pela complexidade de construção, destinando-se a modelismo e exposição.

A maior parte dos seus lançamentos são do tema LEGO Star Wars, iniciando-se com o 7181 TIE Interceptor e o 7191 X-wing Fighter. Mais recentemente destaca-se o 10179 Millennium Falcon.

Temas de Lego